teoria pola (fizyka)
 teoria pola (psychologia)